Ellenberger är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andrea Ellenberger
 Bengt Ellenberger
 François Ellenberger
 Jake Ellenberger
 Wilhelm Ellenberger

Efternamn